Первый дивизион 1974/1975 () — 64-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 9 августа 1974 года и закончился 20 июня 1975 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1974/1975 на rsssf.com 
 Сезон 1974/1975 на сайте austriasoccer.at 

1974/1975
Спорт в Австрии в 1974 году
Спорт в Австрии в 1975 году
Австрия
Австрия